Гладкоголов (Alepocephalus) — рід риб родини гладкоголові (Alepocephalidae).

Включає такі види:
 Alepocephalus agassizii Goode & Bean, 1883
 Alepocephalus andersoni Fowler, 1934
 Alepocephalus antipodianus (Parrott, 1948)
 Alepocephalus asperifrons Garman, 1899
 Alepocephalus australis Barnard, 1923
 Alepocephalus bairdii Goode & Bean, 1879
 Alepocephalus bicolor Alcock, 1891
 Alepocephalus blanfordii Alcock, 1892
 Alepocephalus dentifer Sazonov & Ivanov, 1979
 Alepocephalus fundulus Garman, 1899
 Alepocephalus longiceps Lloyd, 1909
 Alepocephalus longirostris Okamura & Kawanishi, 1984
 Alepocephalus melas de Buen, 1961
 Alepocephalus owstoni Tanaka, 1908
 Alepocephalus planifrons Sazonov, 1993
 Alepocephalus productus Gill, 1883
 Alepocephalus rostratus Risso, 1820
 Alepocephalus tenebrosus Gilbert, 1892
 Alepocephalus triangularis Okamura & Kawanishi, 1984
 Alepocephalus umbriceps Jordan & Thompson, 1914

Примітки 

Гладкоголові
Роди риб